Сорби се може односити на:
 Лужички Срби — западнословенски народ
 Сеурби — бивши народ са Пиринејског полуострва

Види још 
 Серби
 Сирби
 Сарби